Се́верн () — многозначный термин:

Реки 
 Северн — наиболее важная река в Англии после Темзы.
 Северн (река, Канада) — река в северной части провинции Онтарио, Канада.
 Северн — река в центральной части провинции Онтарио, Канада.
 Северн — река в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Северн — река в штате Квинсленд, Австралия.
 Северн — река в Новой Зеландии.
 Северн — река в штате Вирджиния, США.
 Северн — река в штате Мэриленд, США.

Персоналии 
 Северн, Джозеф (1793—1879) — английский художник.
 Северн, Дэн (род. 1958) — американский боец смешанных единоборств и профессиональный рестлер.